Museo di fisica all'interno del Polo museale Sapienza
 Museo di fisica dell'Università di Bologna